Cratere Never – cratere del pianeta Marte
Never – località della Russia che ha dato il nome al suddetto cratere

Musica 
Never – canzone degli Heart del 1985
Never – canzone di Ozzy Osbourne del 1986
Never – canzone di Keyshia Cole del 2004
Never – EP dei Jesu del 2020